Vlag van de City of London
Vlag van Groot-Londen
Vlag van London (Ontario)